Fonteinbrug (Brugge)
Fonteinbrug (Itegem)
Fonteinbrug (Mechelen)